Castrignanesi – abitanti di Castrignano de' Greci
Castrignanesi – abitanti di Castrignano del Capo